Masisi ist:

der Familienname folgender Personen:
 Edison Masisi (1921–2003), botswanischer Politiker
 Mokgweetsi Masisi (* 1962), botswanischer Politiker, seit 2018 Präsident von Botswana

folgendes geografische Objekt:
 Masisi (Demokratische Republik Kongo), Ort in der kongolesischen Provinz Nord-Kivu
 Masisi (Territorium), Verwaltungseinheit in der Demokratischen Republik Kongo